Ви́ктор Гончаро́в: Гончаров, Виктор Алексеевич — советский писатель-фантаст.
 
 Гончаров, Виктор Константинович (род. 1939) — советский и белорусский радиофизик.
 Гончаров, Виктор Николаевич (род. 1976) — российский футболист.
 Гончаров, Виктор Михайлович (1920—2001) — русский поэт, писатель, художник, коллекционер.
 Гончаров, Виктор Фёдорович (род. 1957) — советский и белорусский волейбольный тренер.